Hola kan syfta på:

 Hola folkhögskola – en folkhögskola i Prästmon, Kramfors kommun
 Hola, Kenya – en ort i Kenya